Alcubierre puede referirse a:

Topónimos
Alcubierre, localidad española
Senés de Alcubierre, localidad española
Sierra de Alcubierre

Título
Condado de Alcubierre

Apellido
Roque Joaquín de Alcubierre, arqueólogo español del siglo XVIII
Inocencia Alcubierre, actriz española del siglo XX
Miguel Alcubierre, físico matemático mexicano del siglo XX